Йиржина Гаукова (, 27 января 1919,  — 15 декабря 2005) — чешская , .

Биография 
Дочь главного редактора газеты в Пршерове, после окончания гимназии начала учёбу на философском факультете в Брно, но при нацистской оккупации высшие учебные заведения были закрыты. Работала редактором в журнале, в книжном отделе Министерства просвещения, Министерстве информации. Была знакома с Йозефом Кайнаром, Иваном Блатным, Олдржихом Микулашеком. C 1945 входила в Группу 42. В 1949 закончила учёбу в Карловом университете. Существовала как профессиональный литератор. После подавления Пражской весны её книги были запрещены для публикации, она печаталась за рубежом.

Произведения 
 Перигелий/ Přísluní (1943)
 Cizí pokoj (1946)
 Огонь в снегу/ Oheň ve sněhu (1958)
 Среди людей и ворон/ Mezi lidmi a havrany (1965)
 Rozvodí času (1967)
 Ничейная земля/ Země nikoho (1970)
 Побеги/ Letorosty (1970)
 Spodní proudy (1988, за рубежом, в Чехии — 1992)
 Бабочка и смерть/ Motýl a smrt (1990)
 Элегия по Индржиху Халупецкому/ Elegie za Jindřichem Chalupeckým (1993)
 Světlo září (1995)
 Záblesky života (1996, воспоминания)
 Mozaika z vedřin (1997)
 Básně (2000, избранные стихотворения)
 Večerní prška (2002)

Переводческая деятельность 
Переводила с английского — поэму Т. С. Элиота Бесплодная земля (вместе с мужем Индржихом Халупецким), стихотворения Китса, Эдгара По, Эмили Дикинсон, Дилана Томаса, У. К. Уильямса, У.Стивенса, Кэтлин Райн, прозу Мелвилла, Джека Лондона, Анаис Нин, Гертруды Стайн.

Признание 
Премия Ярослава Сейферта за жизненный вклад в чешскую литературу (1996, вместе со Збынеком Хейдой). Медаль За заслуги (Чехия) (1996).

Примечания

Ссылки 
 На портале Чешская литература
 О переводах Йиржины Хауковой

Награждённые медалью «За заслуги» 1 степени (Чехия)